Vinařice kan verwijzen naar de volgende Tsjechische gemeentes:
 Vinařice (okres Beroun)
 Vinařice (okres Kladno)
 Vinařice (okres Louny)
 Vinařice (okres Mladá Boleslav)

Daarnaast kan Vinařice verwijzen naar
 Vinařice (Týnec nad Labem), dorp in de gemeente Týnec nad Labem